Йоаким може да се отнася за:
 Свети Йоаким – баща на Богородицата
 Йоаким - цар на Юдея
 Константинополски патриарси
 Йоаким I Константинополски (15 – 16 век)
 Йоаким II Константинополски (19 век)
 Йоаким III Константинополски (1834 – 1912)
 Йоаким IV Константинополски (1837 – 1887)
 Български патриарси
 Йоаким I Български (?-1246)
 Йоаким II Български (?-1272)
 Йоаким III Български (?-1300)
 Йоаким Охридски (16 век), охридски архиепископ
 Йоаким Осоговски (11 век), български отшелник